Il Grammy Award alla miglior interpretazione vocale di gruppo (in inglese Grammy Award for Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals) è un premio dei Grammy Award conferito dalla National Academy of Recording Arts and Sciences per la qualità della miglior registrazione pop vocale di duo o gruppo. Il premio è stato conferito dal 1966 al 2011. Dal 2012 è stato accorpato alla categoria miglior interpretazione di gruppo.

Vincitori 
1966 - The Statler Brothers - Flowers on the Wall
1967 - The Mamas & the Papas - Monday, Monday
1968 - The 5th Dimension - Up, Up and Away
1969 - Simon and Garfunkel - Mrs. Robinson
1970 - The 5th Dimension - Aquarius/Let the Sunshine In
1971 - The Carpenters - Close to You
1972 - The Carpenters - Carpenters
1973 - Roberta Flack & Donny Hathaway - Where Is the Love
1974 - Gladys Knight & the Pips - Neither One of Us (Wants to Be the First to Say Goodbye)
1975 - Paul McCartney & Wings - Band on the Run
1976 - The Eagles - Lyin' Eyes
1977 - Chicago - If You Leave Me Now
1978 - Bee Gees - How Deep Is Your Love
1979 - Bee Gees - Saturday Night Fever
1980 - The Doobie Brothers - Minute by Minute
1981 - Barbra Streisand & Barry Gibb - Guilty
1982 - The Manhattan Transfer - The Boy from New York City
1983 - Joe Cocker & Jennifer Warnes - Up Where We Belong
1984 - The Police - Every Breath You Take
1985 - The Pointer Sisters - Jump (for My Love)
1986 - USA for Africa - We Are the World
1987 - Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight & Stevie Wonder - That's What Friends Are For
1988 - Bill Medley & Jennifer Warnes - (I've Had) The Time of My Life
1989 - The Manhattan Transfer - Brasil
1990 - Linda Ronstadt & Aaron Neville - Don't Know Much
1991 - Linda Ronstadt & Aaron Neville - All My Life
1992 - R.E.M. - Losing My Religion
1993 - Céline Dion & Peabo Bryson - Beauty and the Beast
1994 - Peabo Bryson & Regina Belle - A Whole New World
1995 - All-4-One - I Swear
1996 - Hootie & the Blowfish - Let Her Cry
1997 - The Beatles - Free as a Bird
1998 - Jamiroquai - Virtual Insanity
1999 - The Brian Setzer Orchestra - Jump, Jive an' Wail
2000 - Santana & The Product G&B - Maria Maria
2001 - Steely Dan - Cousin Dupree
2002 - U2 - Stuck in a Moment You Can't Get Out Of
2003 - No Doubt - Hey Baby
2004 - No Doubt - Underneath It All
2005 - Los Lonely Boys - Heaven
2006 - Maroon 5 - This Love (live)
2007 - The Black Eyed Peas - My Humps
2008 - Maroon 5 - Makes Me Wonder
2009 - Coldplay - Viva la vida
2010 - The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling
2011 - Train - Hey, Soul Sister (live)

Collegamenti esterni

Interpretazione vocale di gruppo